Секела Михайло Васильович  — український торакальний хірург, Почесний доктор Університету «Львівський ставропігіон», член Європейської асоціації торакальних хірургів, випускник Львівського державного медичного інституту, громадський діяч.

Біографія 
Батьки Михайла — Василь і Олена (Мельник) — вихідці з лемківського села Зубенсько Ліського повіту Львівського воєводства Польщі. У 1941 були вивезені на примусові роботи до Німеччини, де перебували до кінця війни. 17 грудня 1942 в с. Гірбель, провінція Баварія (Німеччина) народився Михайло. В 1945 родина повернулась на Лемківщину в с. Смільник біля Ліська.

Навесні 1946 року сім'ю Секелів депортували з Лемківщини в Українську РСР, Тернопільську область, Заліщицький р-н, с. Мишків.

У 1963 році Михайло закінчив Львівське медучилище, був призваний в армію, служив фельдшером у військовій частині в НДР. Після демобілізації вступив на лікувальний факультет Львівського державного медичного інституту, який закінчив у 1972. У 1986 році закінчив філософський факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (вечірня форма навчання).

Професійна діяльність 
З 1972 по 1987 працював у Львівській обласній клінічній лікарні торакальним хірургом. У 1987 йому присвоєно вищу кваліфікаційну категорію в галузі торакальної хірургії.

З 1988 до 2020 працював завідувачем відділу торакальної хірургії Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру, одночасно обіймав посаду головного торакального хірурга Львівської області. З 2020 працює хірургом-консультантом в спеціалізованій поліклініці фтизіопульмонологічного профілю Львівського національного медичного університету.

Впродовж всієї лікарської практики провів близько 5 тис. операцій, значну увагу приділяв організації невідкладної торакальної хірургії, підвищенню професійного рівня хірургів Львівщини.

Наукова та громадська діяльність 
Є автором та співавтором понад 120 друкованих праць, в тому числі 8 монографій з проблем торакальної хірургії і пульмонології. Серед монографій:

 Секела М. В. Практична торакальна хірургія / Михайло Васильович Секела. — Львів: Логос, 2003. — 313 с. : мал., табл. — Бібліогр.: с. 308—313 (129 назв). — ISBN 966-7379-65-5
 Секела М. В. Паліативна торакальна хірургія: [монографія] / М. В. Секела, В. В. Макаров, А. Жехонек ; [за ред. Бойка В. В.]. — Львів: Сполом, 2013. — 190 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 179—190. — ISBN 978-966-665-881-7
 Секела М. В. Паліативна торакальна хірургія = Palliative thoracic surgery: [монографія] / М. В. Секела, В. В. Макаров, А. Жехонек. — Вид. 2-ге, двомовне. — Львів: СПОЛОМ, 2014. — 359 с. : рис., табл. — Дод. тит. арк. англ. — Текст укр., англ. — Бібліогр.: с. 352—359. — ISBN 978-966-665-881-7
 Невідкладні стани в торакальній хірургії = Stany nagłe w torakochirurgii: монографія: у 2 кн. Кн. 1 / М. В. Секела [та ін.] ; [наук. ред. О. В. Бойко]. — Львів: Сполом, 2015 . — 270 с. : рис., табл. — Текст укр.та пол. мовами. — Бібліогр.: с. 257—268. — ISBN 978-966-919-089-5
 Невідкладні стани в торакальній хірургії при травмах і вогнепальних пораненнях: монографія: у 2 кн. Кн. 2 / М. В. Секела, В. В. Макаров, В. Г. Гетьман, І. А. Калабуха, А. Жехонек. — Львів: СПОЛОМ, 2017. — 240 с. : рис. — Бібліогр.: с. 226—238. — ISBN 978-966-919-291-2

Виступав з доповідями на наукових міжнародних та українських конференціях та конгресах з проблем медицини та біоетики. Член Європейської асоціації торакальних хірургів. Очолює Асоціацію торакальних хірургів Львівщини.

Тісно  співпрацює з громадськими організаціями Українським реєстровим козацтвом та Галицьким козацтвом. Секела Михайло Васильвич — Голова ради старійшин Львівського обласного козацького товариства, Генерал Козацтва.

У 2002 балотувався на виборах до Верховної Ради 4-го скликання від Виборчого блоку політичних партій «Народний Рух України».
З 2003 р. — голова Львівської міської організації та член колегії Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Бере участь у роботі Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань.

З весни 2017 року очолює обласну організацію Соціалістичної партії України.

Нагороджений почесними грамотами головних управлінь Львівської області, обласної державної  адміністрації, державних комітетів України, п'ятьма орденами Української Православної церкви Київського патріархату, урядовими медалями, козацькими відзнаками.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та високу професійну майстерність удостоєний звання «Заслужений лікар України» (Указ Президента України № 257 від 18 червня 2021 року).

Примітки

Література 
 Кошак С. Ф. Штрихи з біографії колеги / С. Ф. Кошак // Дзвони Лемківщини. — 2013. — Січень-лютий (№ 1). — С. 2.
 

Українські хірурги
Випускники Львівського медичного університету